Kreis Neuhaus ist der Name zweier ehemaliger deutscher Landkreise:

 Kreis Neuhaus am Rennweg (1952–1994), Thüringen
 Kreis Neuhaus an der Oste (1885–1932), Provinz Hannover (Niedersachsen)